

Geografia

Germania 
 Lahr – comune del circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Lahr – comune del circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Lahr/Schwarzwald – città del circondario dell'Ortenau (Baden-Württemberg)

Personaggi 
 Bert Lahr (1895-1967), attore statunitense